1000 км Алгарве — это автомобильная гонка на выносливость, проводившаяся на одноимённом автодроме в Португалии в 2009—2010 годах. Соревнование традиционно являлось первым стартом LMS после 24 часов Ле-Мана.

История 
C достройкой во второй половине 2008 года трассы Алгарве её владельцы стали приглашать к себе этапы регулярных сезонов всевозможных авто-/мотоспортивных серий. Среди них была и серия Ле-Ман. Этап решено было проводить в тёмное время суток. 

Первая гонка прошла в ночь с субботы на воскресенье, а второй этап был сдвинут на более раннее время и полностью уложился в один день.

Первые две гонки в абсолютном зачёте выиграли французские команды с экипажами из французских пилотов и ехавшие на резине, производства французских шинных производителей из Michelin.

Победители прошлых лет 

Жирным выделен победитель в общем зачёте.

См. также 
 Autódromo Internacional do Algarve

 Серия Ле-Ман

 Португальский этап FIA WTCC

Примечания

Ссылки 
 Сайт автодрома Алгарве